Colombine puede referirse a:

 Colombine o Colombina, es el personaje femenino de mayor presencia en la Commedia dell'Arte.
 Colombine, fue seudónimo más utilizado por Carmen de Burgos.